Ажіотáж (від ) — спекулятивна гарячка на ринках, біржі, викликана несподіваним, різким, зазвичай штучно створеною зміною курсу коштовних паперів або цін на товари.

Попит ажіотажний — лавиноподібне збільшення попиту, яке мало залежить від ціни, тому що люди роблять закупівлі про запас, намагаючись застрахувати себе від наслідків економічних криз або позбутися непотрібних грошей. Причини ажіотажного попиту — інфляція, зростання національної валюти.

Див. також 
 Штучний попит

Посилання
Ажіотаж в економіці  // ВУЕ

Банківська справа
Біржова діяльність
Маркетинг
Торгівля